Le qualificazioni del singolare femminile dell'US Open 2021 sono state un torneo di tennis preliminare, svolto dal 24 al 27 agosto 2021, per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatrici aventi diritto, a queste sono subentrate i lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ana Konjuh (qualificata)
  Anna Karolína Schmiedlová (qualificata)
  Nuria Párrizas Díaz (qualificata)
  Mayar Sherif (ultimo turno, lucky loser)
  Océane Dodin (ultimo turno)
  Greet Minnen (ultimo turno, lucky loser)
  Elena-Gabriela Ruse (qualificata)
  Kristína Kučová (ultimo turno, lucky loser)
  Maryna Zanevs'ka (secondo turno)
  Astra Sharma (qualificata)
  Kristýna Plíšková (qualificata)
  Viktorija Tomova (ultimo turno, lucky loser)
  Irina Maria Bara (primo turno)
  Renata Zarazúa (primo turno)
  Magdalena Fręch (primo turno)
  Anna-Lena Friedsam (secondo turno)

  Kateryna Kozlova (primo turno)
  Stefanie Vögele (ultimo turno, lucky loser)
  Ysaline Bonaventure (secondo turno)
  Kamilla Rachimova (ultimo turno, lucky loser)
  Vol'ha Havarcova (primo turno)
  Anna Kalinskaja (secondo turno)
  Harmony Tan (ultimo turno)
  Vitalija D'jačenko (secondo turno)
  Kristie Ahn (primo turno)
  Jaqueline Cristian (ultimo turno)
  Katarina Zavac'ka (primo turno)
  Maddison Inglis (primo turno)
  Olga Danilović (qualificata)
  Jule Niemeier (secondo turno)
  Emma Raducanu (qualificata)
  Harriet Dart (qualificata)

Qualificate 

  Ana Konjuh
  Anna Karolína Schmiedlová
  Nuria Párrizas Díaz
  Emma Raducanu
  Cristina Bucșa
  Rebecca Marino
  Elena-Gabriela Ruse
  Katie Boulter

  Valentini Grammatikopoulou 
  Astra Sharma 
  Kristýna Plíšková 
  Harriet Dart 
  Olga Danilović 
  Dalma Gálfi 
  Rebeka Masarova 
  Jamie Loeb

Lucky loser 

  Mayar Sherif
  Greet Minnen
  Kristína Kučová

  Kamilla Rachimova 
  Viktorija Tomova 
  Stefanie Vögele

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2021